Diploicia — рід грибів родини Caliciaceae. Назва вперше опублікована 1852 року.

Класифікація 
До роду Diploicia відносять 23 видів:

Примітки

Джерела 
 Massalongo, A.B. 1852. Ricerche sull'autonomia dei licheni crostosi. :1-221 - P.86

Роди грибів
Леканороміцети